Qualifikation zum olympischen Fußballturnier 1960 in Rom.

Qualifizierte Mannschaften

Europa 
Die sieben Gruppensieger waren qualifiziert.

Gruppe 1 
Abschlusstabelle

Spielergebnisse

Gruppe 2 
Die Deutschen nahmen als gesamtdeutsche Mannschaft unter der neu eingeführten deutschen Olympiaflagge teil, wobei sich in der innerdeutschen Ausscheidung die deutsche Fußballnationalmannschaft der Amateure gegen die Staatsamateure der DDR durchgesetzt hatten.

Abschlusstabelle

Spielergebnisse

Gruppe 3 
Abschlusstabelle

Spielergebnisse

Gruppe 4 
Abschlusstabelle

Spielergebnisse

Gruppe 5 
Abschlusstabelle

Spielergebnisse

Gruppe 6 
Abschlusstabelle

Spielergebnisse

Gruppe 7 
Abschlusstabelle

Spielergebnisse

Pan-Amerika 
Gespielt wurde in zwei Runden, die Gewinner der ersten Runde spielen in der entscheidenden Gruppenphase um die Qualifikation.

Runde 1

Runde 2 
Abschlusstabelle

Spielergebnisse

Naher Osten 
Drei Mannschaften traten in einer Gruppe gegeneinander an, der Sieger qualifiziert sich für die Endrunde.

Abschlusstabelle

Spielergebnisse

Qualifikation